МНК — многозначная аббревиатура:
 Метод наименьших квадратов
 Метод неопределённых коэффициентов
 Международный нефтяной картель (создан в 1928)
 Метод неразрушающего контроля
 Мировой нефтяной конгресс
 Мононуклеарная клетка
 
 Мяжейкяйский нефтеперерабатывающий комплекс
 Морской научный комитет
 Московская нефтяная компания
 Многонациональная компания, многонациональная корпорация или мультинациональная корпорация
 Международный нефтяной консорциум ()

Примечания